Rejtekhely, 1978-as magyar tévéfilm Fehér György rendezésében
Rejtekhely, 1995-ös film Brett Leonard rendezésében
Rejtekhely, 2012-es amerikai akció-thriller, melyet Eduardo Rodriguez rendezett
Rejtekhely, Dean R. Koontz amerikai író magyarul is megjelent regénye